|}
A Peking–Kanton nagysebességű vasútvonal (egyszerűsített kínai írással: 京广高速铁路; hagyományos kínai írással: 京廣高速鐵路, pinjin: Jīng guǎng gāosù tiělù, magyaros átírással: Csing kuang kaoszu tielu) egyike Kína nyolc nagysebességű vasútvonalának. A vonal 2300 km hosszú, kétvágányú, -cel villamosított, normál nyomtávolságú, és három részből áll. Pekinget köti össze Kantonnal. A vonalat több szakaszban adták át. A teljes vonalat 2012. december 26-án helyezték üzembe.

Részei

Állomások

További információk

Források 

Kína nagysebességű vasútvonalai
Peking közlekedése
1435 mm-es nyomtáv